Bianhe kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bianhe (socken i Kina, Anhui), 
 Bianhe (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar